Muchnička je český název pro tři rody dvoukřídlého hmyzu:
 Simulium
 Cnephia
 Austrosimulium